Herz ist Trumpf ist der Titel

 des deutschen Spielfilms Herz ist Trumpf (1934)
 des US-amerikanischen Fernsehfilms Herz ist Trumpf (1984)
 der deutschen Fernsehshow Herz ist Trumpf (Fernsehshow)
 des Liedes Herz ist Trumpf (Dann rufst du an …) der deutschen Band Trio.